Амурское — название населённых пунктов:

Россия 
 Амурское — село в Белогорском районе Амурской области.
 Амурское — село в Невельском городском округе Сахалинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Амурское — село в Красногвардейском районе.

См. также 
 Амурск
 Амурская
 Амурский